Klosterwald ist der Name folgender Orte:
 Klosterwald (Erlangen), eine Gemarkung der mittelfränkischen Stadt Erlangen

sowie der Name folgender Waldgebiete:
 Klosterwald an der Lausitzer Neiße südlich von Ostritz, siehe Klosterwald (Ostritz) (auch Landschaftsschutzgebiet)

Schutzgebiete:
 Klosterwald (Naturschutzgebiet), im Landkreis Schmalkalden-Meiningen
 Klosterwald Maria Eich, Gemeinde Planegg, Landkreis München

Siehe auch:
 Kloster Wald
 Klosterforst
 Klosterwalde
 Waldkloster